Міст — споруда
 Електричний міст:
 Міст вимірювальний — електрична схема для вимірювання опору
 Автоматичний міст змінного струму
 Міст діодний
 Міст — пристрій для зв'язку ЛОМ
 Міст — частина шасі автомашини, трактора
 Міст — елемент конструкції мостового крана
 Міст — ребро в теорії графів
 Міст — шаблон проектування
 Міст — положення тіла з вигнутою догори грудною кліткою і з упором на долоні й п'яти
 Міст — частина стовбура головного мозку
 Зубний міст (адгезивний мостоподібний протез) — вид зубного протеза
 «Міст» (Die Brücke) — група художників у Німеччині в 1905—1913 роках, які виступили засновниками німецького експресіонізму.
 Міст — діалектна назва підлоги

Фільми 

 «Міст» — чеський фільм 2003 року.
 «Міст» — американська психологічна драма 2022 року.

Див. також 
 Адамів міст — ланцюжок відмілин і острівців між Індією і Цейлоном
 Мост (значення)
 Мости
 Місток
 Мостик